Het voetbalkampioenschap van Harburg-Lüneburg was een regionale voetbalcompetitie uit de steden Harburg en Lüneburg.

Erelijst
 1906 FC Borussia 04 Harburg
 1907 Lüneburger FC 01
 1908 FC Borussia 04 Harburg
 1909 FC Borussia 04 Harburg
 1910 Britannia Harburg
 1911 Hertha 09 Harburg
 1912 Normannia 06 Harburg
 1913 Normannia 06 Harburg
 1917 FC Borussia 04 Harburg
 1918 Lüneburger SK 01
 1919 FC Borussia 04 Harburg
 1920 FC Borussia 04 Harburg

Seizoenen eerste klasse
Van de seizoenen 1916/17 is enkel kampioen Borussia Harburg bekend gebleven. 

 
Geschiedenis van Nedersaksen